Arbacia är ett släkte av sjöborrar. Arbacia ingår i familjen Arbaciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Arbacia